Okada Tadajuki, nyugaton Tadayuki Okada (Jósó, 1967. február 13. –) japán motorversenyző, a MotoGP korábbi tagja. A királykategóriában legjobb eredménye egy második hely.

Korai karrierje

Okada megnyerte a legnagyobb japán motorverseny-sorozatot, az All Japan Road Race Championship-et 1989-ben és 1991-ben egyaránt. Jó teljesítményének köszönhetően 1993-ban már a negyedliteresek világbajnokságán versenyzett. 1994-ben negyedik, 1995-ben ötödik lett.

MotoGP, Superbike

A királykategóriába 1996-tól kezdve versenyzett. Első szezonjában három dobogós helyezés volt a legjobb eredménye, összetettben nyolcadik lett. 1997-ben Indonéziában megszerezte első győzelmét, valamint számtalanszor felállhatott a dobogóra is, és Doohan mögött a második helyen végzett. A következő évben csuklósérülés miatt több versenyt ki kellett hagynia, ennek köszönhetően ismét csak nyolcadik lett. 1999-ben már három győzelmet aratott, és az összetett bronzérmét szerezte meg. Az utolsó futam előtt még a második helyen állt. A csalódást keltő 2000-es szezon után 2001-ben már a superbike világbajnokságban szerepelt. Első és egyben utolsó szezonjában három dobogós helyezést szerzett, ezzel a nyolcadik lett. A szezon végén úgy döntött, visszavonul. Ezt követően legközelebb 2008-ban ült motorra, az olasz nagydíjon szabadkártyával indult. Feladata a Honda új, pneumatikus szelepvezérlésű motorjának tesztelése volt. A versenyt végül a 14. helyen zárta.

Statisztika

A Motogp.com alapján.

Teljes MotoGP-eredménylistája

Források

Külső hivatkozások
Tadayuki Okada profilja a Crash.net oldalán

Japán motorversenyzők
A MotoGP versenyzői
Superbike-versenyzők
1967-ben született személyek
Élő személyek